Киндяково () — назва кількох населених пунктів у Росії, пов'язана з прізвищем Киндяков:
 Киндяково — село в Вичузькому районі Івановської області.
 Киндяково — село в Березовському районі Красноярського краю.
 Киндяково — присілок у складі Дмитровського району Московської області.
 Киндяково — присілок у складі Михайловського району Рязанської області.
 Киндяково — село в Красноярському районі Самарської області.
 Киндяково — присілок у складі Мишкінського району Ярославської області.